

Muzyka

Albumy 
 Great Divide – album zespołu Semisonic z 1996 roku
 Great Divide – album zespołu Twin Atlantic z 2014 roku
 The Great Divide – album Williego Nelsona z 2002 roku
 The Great Divide – album Scotta Stappa z 2005 roku
 The Great Divide – album zespołu Enchant z 2014 roku
 The Great Divide – album Russella Allena i Jørna Landego z 2014 roku

Single/utwory 
 „Great Divide” – utwór zespołu The Cardigans pochodzący z wydanego w 1996 roku albumu First Band on the Moon                     
 „Great Divide” – singel zespołu Hanson pochodzący z wydanego w 2007 roku albumu The Walk
 „Great Divide” – utwór Jacka Ingrama pochodzący z wydanego w 2007 roku albumu This Is It
 „Great Divide” – utwór Nicka Cartera pochodzący z wydanego w 2011 roku albumu I’m Taking Off
 „The Great Divide” – singel Roya Clarka z 1974 roku
 „The Great Divide” – utwór Davida Knopflera pochodzący z wydanego w 1983 roku albumu Release
 „The Great Divide” – utwór zespołu Point of Grace pochodzący z wydanego w 1995 roku albumu The Whole Truth
 „The Great Divide” – utwór zespołu Pinhead Gunpowder pochodzący z wydanego w 1997 roku albumu Goodbye Ellston Avenue
 „The Great Divide” – utwór Neila Younga pochodzący z wydanego w 2000 roku albumu Silver & Gold
 „The Great Divide” – utwór zespołu Laibach pochodzący z wydanego w 2003 roku albumu WAT
 „The Great Divide” – singel Scotta Stappa pochodzący z wydanego w 2005 roku albumu o tym samym tytule
 „The Great Divide” – utwór Emmy Rossum pochodzący z wydanego w 2007 roku albumu Inside Out
 „The Great Divide” – singel zespołu VNV Nation pochodzący z wydanego w 2009 roku albumu Of Faith, Power and Glory
 „The Great Divide” – utwór zespołu 311 pochodzący z wydanego w 2014 roku albumu Stereolithic
 „The Great Divide” – utwór Russella Allena i Jørna Landego pochodzący z wydanego w 2014 roku albumu o tym samym tytule
 „The Great Divide” – utwór zespołu Anti-Flag pochodzący z wydanego w 2015 roku albumu American Spring
 „The Great Divide” – utwór zespołu Breaking Benjamin pochodzący z wydanego w 2015 roku albumu Dark Before Dawn
 „The Great Divide” – singel Rebecki Black z 2016 roku
 „The Great Divide” – utwór zespołu Celldweller pochodzący z wydanego w 2017 roku albumu Offworld
 „The Great Divide” – singel zespołu The Shins z 2020 roku

Kinematografia i telewizja 
 The Great Divide – amerykański niemy western z 1915 roku
 The Great Divide – amerykański niemy western z 1925 roku
 The Great Divide – amerykański western z 1929 roku
 The Great Divide – amerykański film krótkometrażowy z 2009 roku
 The Great Divide – amerykański film komediowy z 2012 roku
 The Great Divide – western krótkometrażowy z 2018 roku
 The Great Divide – tytuł 11. odcinka 1. serii amerykańskiego serialu animowanego Awatar: Legenda Aanga

Przypisy